Kawambwa steht für:

 Kawambwa (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia
 Kawambwa (Sambia), Ort in der Provinz Luapula, Sambia